Дортмунд 2009 — 37-й международный турнир, проходивший в Дортмунде с 2 по 12 июля.

Э. Бакро квалифицировался на этот турнир после победы на Аэрофлот опене (2009).

 Категория: XX-я (средний рейтинг 2744,2).

Участники турнира 

¹) Рейтинги даны на июль 2009 года.

Движение по турам

Таблица турнира

Ссылки 
 Официальная страница
 Дортмунд 2009 на ChessPro
 Репортаж Юрия Васильева на сайте Спорт-Экспресс «Карлсен перелетел через "Берлинскую стенку" дважды», за 9 июля

Дортмунд (шахматный турнир)
Июль 2009 года
2009 год в шахматах